Seamaster steht für:

 Omega Seamaster, Uhrenmodellreihe
 SeaMaster, Flugboot, siehe Martin P6M
 Seamaster, Segelschiff, siehe Peter Blake (Segler) #Bedeutung als Umweltschützer